Perrysburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Perrysburg (Indiana)
 Perrysburg (Town, New York)
 Perrysburg (Village, New York)
 Perrysburg (Ohio)